Lucio Cornelio Cinna puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Cornelio Cinna.— Enemigo de Sila y suegro de Julio César.
 Lucio Cornelio Cinna (cónsul 127 a. C.).— Cónsul en el año 127 a. C.
 Lucio Cornelio Cinna (cónsul 32 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 32 a. C.
 Lucio Cornelio Cinna (monetalis).— Triunviro de la moneda a mediados del 
 Lucio Cornelio Cinna (pretor).— Pretor en el año 44 a. C.